Saal steht für:

 Saal (Architektur), großer Raum in einem Gebäude

Saal ist der Familienname folgender Personen:
 Andres Saal (1861–1931), estnischer Schriftsteller
 Fared Saal (* 1989), deutscher Salafist
 Gabriel Saal (1901–1966), deutscher Politiker (NSDAP)
 Georg Saal (1817–1870), deutscher Maler
 Herta Saal (1910–1964), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Saal (1903–1955), deutscher Maler und Grafiker 
 Ignaz Saal (1761–1836), deutsch-österreichischer Sänger und Schauspieler
 Max Saal (1882–1948), deutscher Harfenist und Pianist
 Walter Saal (1913–1996), deutscher Heimatforscher und Denkmalpfleger
 Willem Saal (1868–1917), niederländischer Dirigent

Saal ist der Name folgender Orte:
 Saal an der Donau, Gemeinde im Landkreis Kelheim,  Bayern
 Saal an der Saale, Markt im Landkreis Rhön-Grabfeld,  Bayern
 Saal (Vorpommern) Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Saal (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Lückerath, Bergisch Gladbach
 Saal (Lohmar), Weiler in Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Saal (St. Wendel), Ortsteil von St. Wendel, Saarland
 Saal (Windeck), Ortsteil von Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Saal (Sundern), Weiler in Sundern, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Heppenheim genannt vom Saal (Adelsgeschlecht)
 Im Saal, Erzählung von Theodor Storm (1848)
 Saales, Gemeinde im Départment Bas-Rhin, Frankreich
 Sal
 Sahl